Bernhard Wirth ist der Name folgender Personen:

* Bernhard Wirth (Fußballspieler) (* 1935), deutscher Fußballspieler
 Bernhard P. Wirth (* 1958), deutscher Sachbuchautor